Вейк-ан-Зее 1975 — 37-й международный шахматный турнир, который проходит в 1975 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1975 год в шахматах